У цій статті наведено список найбільших гідроелектростанцій за виробничими потужностями. Тут перераховані лише установки потужністю понад 2000 МВт.

Перелік

Див. також 
 Список найбільших електростанцій світу

Примітки 

Гідроелектростанції